Татієв Ібрагім Оруджалі огли, Ібрагім Татієв — відомий київський адвокат-криміналіст і блогер.
 Татієв Іраклій Георгійович (*23 травня 1917) — український архітектор, почесний громадянин Ялти.
Прізвища